Michael Holt je lahko:

Michael Holt (nogometaš), angleški nogometaš
Michael Holt (snooker), angleški igralec snookerja
Michael Holt (glasbenik), kanadski rokerski glasbenik
Mister Terrific (Michael Holt), superjunak DC-jevega stripa
Michael Holt (pisatelj), britanski avtor ugankarskih knjig